Mokra Gora, hegység Szerbiában
 Mokra Gora, szerb település